Jméno a příjmení József Balla má více nositelů:

 József Balla (politik) – meziválečný československý politik z Podkarpatské Rusi, senátor za sociální demokraty
 József Balla (zápasník) – maďarský zápasník, olympijský sportovec